Originalmente, o termo bauhaus se refere à escola de artes e arquitetura alemã Staatliches Bauhaus. A partir deste, a palavra remete a outros significados:

 Bauhaus, em sua acepção original.
 Bauhaus (tipografia). Uma família tipográfica produzida pela Bauhaus.
 Bauhaus (banda). Banda popular durante a década de 1980.
 Bauhaus e seus sítios em Weimar, Dessau e Bernau. Patrimônio Mundial.
 Bauhaus-Universität Weimar. Instituto de ensino alemão que procura continuar a tradição da Bauhaus original.
 Fundação Bauhaus-Dessau. Instituição cuja missão é preservar a memória da Bauhaus original.

Desambiguação